Fehérvári Antal, Kontra Antal (1824–1901) magyar színész, színigazgató
 Kontra Antal (1932–2020) magyar-dán hegedűművész
 Kontra Antal (?) költő